ProMarkt ist ein Markenname von Handelsketten für Unterhaltungselektronik. Der Name wurde von vier voneinander unabhängigen Elektrofachmarktketten geführt:

 ProMarkt (Bremen) bis 1998, Übernahme durch ProMarkt (Wegert)
 ProMarkt (Phora) bis 1998, Übernahme durch ProMarkt (Wegert) 
 ProMarkt (Wegert) bis 2003,
 ProMarkt (Rewe) von 2010 bis 2013 alleiniger Namensinhaber